Intercalazione – tecnica dell'animazione
Intercalazione – inclusione reversibile di una molecola o gruppo, tra altre due molecole o gruppi
Intercalazione – aggiunta di tempi correttivi nei calendari